Daresh – Im Herz des weißen Waldes ist ein Jugendbuch (Roman) von der deutschen Bestseller-Autorin Katja Brandis. Es wurde im Jahre 2008 veröffentlicht.

Handlung 
Das Buch erzählt die Geschichte von Lea, einer jungen Frau, die von der modernen Welt in eine magische, mittelalterliche Welt namens Daresh gezogen wird.

Lea entdeckt, dass sie in Daresh eine besondere Gabe hat, die es ihr ermöglicht, die Sprache der Tiere zu verstehen. Sie schließt sich einer Gruppe von Rebellen an, die gegen die Unterdrückung durch die Herrscher von Daresh kämpfen. Zusammen mit ihren neuen Freunden und einem geheimnisvollen Wolf namens Yorick muss Lea verschiedene Abenteuer bestehen, um Daresh zu retten.

Buch-Reihe/Serie 
Das Buch „Daresh – Im Herz des weißen Waldes“ von Katja Brandis ist der erste Band einer Fantasy-Trilogie, genannt Daresh.

Zur Reihe gehören ebenfalls
 2. Teil: Daresh – Die Kristallflügel
 3. Teil: Daresh – Das Tal der Stürme

Weblinks 
 Katja Brandis (eig. Sylvia Englert) – Offizielle Website

Fantasyliteratur
Literarisches Werk
Jugendliteratur
Literatur (Deutsch)
Literatur (Deutschland)
Literatur (21. Jahrhundert)
